Zinnenberg ist Familienname folgender Personen:

 Bernhart von Zinnenberg († 1470), Söldnerführer des Deutschen Ordens
 Monika Zinnenberg (* 1943), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

Zinnenberg bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Zinnenberg (Chiemgauer Alpen), Berg (1565 m) in den Chiemgauer Alpen an der deutsch-österreichischen Grenze
 Zinnenberg, historischer Name von Sczeczinken, 1916 bis 1945 Eichhorn, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Szczecinki, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Zinneberg
 Ruine Zinnberg